Фрешозу () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-Фрешозу — парафія.